Ерріпо — гігант у кельтській міфології
 Ерріпо — супутник Сатурна